Ready For Love puede referirse a:

Música
 «Ready For Love», canción del grupo alemán Cascada de 2006.
 «Ready For Love», canción del grupo surcoreano Blackpink de 2022.